13. Светско првенство у рукомету за жене 1997. одржано је у Немачкој од 30. новембра до 14. децембра 1997. године. Такмичиле су се укупно 24 репрезентације које су биле размештене у четири групе од по шест тимова. Прве четири репрезентације из сваке групе су ишле у осмину финала где су играле по куп систему, екипа која је била на другом месту играла је против репрезентације која је била на четвртом месту у супротној групи (А-Б и Ц-Д), а екипа која је била прва је играла против четворопласиране из супротне групе. Осам победничких репрезентација су ишли у четвртфинале где су опет победници ишли даље у полуфинале а поражени играли за позиције од 5 до осмог места. У полуфиналу су победници играли за 1 и 2 место а поражени за 3 и 4 позицију.

Светске првакиње су постале данкиње који су у финалу победиле екипу Норвешке са 33:20.

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Резултати

Утакмице од 5 до 8 места

Поредак

Спољашње везе
 www.ihf.info - SP 1997

Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Немачкој
Рукомет у 1997.